Cephalizus é um gênero de coleóptero da tribo Callichromatini (Cerambycinae); compreende uma única espécie, com ocorrência em Camarões e República do Congo.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Callichromatini
 Gênero Cephalizus (Schmidt, 1922)
 Cephalizus nobilis (Schmidt, 1922)

Cephalizus
Gêneros monotípicos de cerambicídeos